Schlacht von Sacheon bezeichnet zwei Schlachten im Imjin-Krieg:
 Schlacht von Sacheon (1592), eine Seeschlacht 1592
 Schlacht von Sacheon (1598), eine Schlacht 1598